Marathon () може значити:

Музика 

 Marathon (альбом Santana)
 Marathon (альбом Saga)
 Marathon (альбом Rush)

Відеоігри 
 Трилогія Marathon
 Marathon (1994)
 Marathon 2: Durandal (1995)
 Marathon Infinity (1996)

Див. також 
 Марафон (значення)